Icușeni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Icușeni (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani
 Icușeni (Iași), Dorf im Kreis Iași